Марихуана имеет несколько значений:
 Марихуана (канабис) — психоактивное средство, получаемое из конопли.

Политика 
 Марихуана — канадская федеральная политическая партия.

Кинематограф